

Тервіль — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Мозель

Тервіль — громада в кантоні Базель-Ланд